Васи́лий Карпе́нко:
 Карпенко, Василий Григорьевич (1910—1944) — гвардии капитан, Герой Советского Союза.
 Карпенко, Василий Фёдорович (1917—1961) — Герой Социалистического Труда.